Панталеон () — многозначный термин.

Персоналии 
 Панталеон (ок. 190—180 до н. э.) — древнегреческий царь.
 Панталеон или Пантолеон († 305 год) — христианский святой.
 Жак Панталеон (1195/1200-1264) — французский епископ, ставший римским папой Урбаном IV (1261—1264).

Прочее 
 Панталеон — старинный музыкальный инструмент, род цимбал, усовершенствованный во Франции в конце XVII в.; прототип фортепиано (по струнам ударяли двумя молоточками). См. :en:Pantalon

См. также 
 Панталеон-Даленсе
 Панталоне
 Санкт-Панталеон
 Сен-Панталеон

Примечания